Egyptiske parlamentsvalg til Repræsentanternes Hus i Egypten blev afholdt af to omgange fra den 17. oktober til 2. december 2015, oprindelig var det sat til at finde sted i marts og april 2015, men valget blev flere gange udskudt.

Optakt til valget 
Parlamentsminister Ibrahim El-Heneidy udtalte før valget at det ville finde sted i september 2015, senere blev valget igen rykket til oktober og november.

Oprindeligt skulle den første valgrunde have fundet sted 21-22. marts for udlændinge og 22-23. marts for egyptiske indbyggere. Den anden valgrunde skulle have fundet sted 25-26. april for udlændinge og 26-27. april for egyptiske indbyggere. Procedurerne forud for parlamentsvalget begyndte den 15. juli 2014.

Resultat 
Opsummering af det egyptiske parlamentsvalg 2015 for repræsentanternes hus
|- style="background:#e9e9e9;"

! style="text-align:center;"| Parti
!class="unsortable"|
! style="text-align:center;"| Ideologi
! style="text-align:center;"| Stemmer
! style="text-align:center;"| i procent
! style="text-align:center;"| FPTP sæder
! style="text-align:center;"| Liste sæder
! style="text-align:center;"| Totalt sæder
! style="text-align:center;"| Komponent partere
|-

| style="text-align:left;" | Free Egyptians Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Liberalisme, Sekularisme
|
|
| 57
| 8
| 65
|
|-

| style="text-align:left;" | Nation's Future Party
| style="background:#FE9A2E; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Populisme
|
|
| 43
| 10
| 53
|
|-

| style="text-align:left;" | New Wafd Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Egyptisk nationalisme, Nationalliberalisme
|
|
| 27
| 8
| 36
| 1 udnævnt til medlem
|-

| style="text-align:left;" | Homeland Defenders Party
| style="background:#FE9A2E; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Populisme
|
|
| 10
| 8
| 18
|
|-

| style="text-align:left;" | Republican People's Party
| style="background:#FE9A2E; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Liberalisme, Populisme
|
|
| 13
| 0
| 13
|
|-

| style="text-align:left;" | Conference Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Big tent, Liberalisme
|
|
| 8
| 4
| 12
|
|-

| style="text-align:left;" | Al-Nour Party
| style="background:#088A08; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Islamisme, Salafisme
|
|
| 11
| 0
| 11
|
|-

| style="text-align:left;" | Conservative Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Konservativ liberalisme
|
|
| 1
| 5
| 6
|
|-

| style="text-align:left;" | Democratic Peace Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Liberal demokrati, Civic nationalisme
|
|
| 5
| 0
| 5
|
|-

| style="text-align:left;" | Egyptian Social Democratic Party
| style="background:#FF0000; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Socialdemokrati, Socialliberalisme
|
|
| 4
| 0
| 4
|
|-

| style="text-align:left;" | Egyptian National Movement Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Sekularisme
|
|
| 4
| 0
| 4
|
|-

| style="text-align:left;" | Modern Egypt Party
| style="background:#FF0000; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Venstrefløjen
|
|
| 4
| 0
| 4
|
|-

| style="text-align:left;" | Frihedspartiet
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Big tent, Liberalisme
|
|
| 3
| 0
| 3
|
|-

| style="text-align:left;" | Reform and Development Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Liberalisme
|
|
| 3
| 0
| 3
|
|-

| style="text-align:left;" | My Homeland Egypt Party
| style="background:#FE9A2E; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Populisme
|
|
| 3
| 0
| 3
|
|-

| style="text-align:left;" | Revolutionary Guards Party
| style="background:#FFFF00; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Nationalisme, Liberalisme
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|-

| style="text-align:left;" | National Progressive Unionist Party
| style="background:#FF0000; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Venstrefløjs nationalisme, Demokratisk socialisme
|
|
| 1
| 0
| 2
|1 udnævnt til medlem
|-

| style="text-align:left;" | Free Egyptian Building Party
| style="background:#088A08; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Islamisme
|
|
| 1
| 0
|1
|
|-

| style="text-align:left;" | Nasserist Party
| style="background:#FF0000; width=1;"|
| style="text-align:left;" | Arabisk nationalisme, Arabisk Socialisme
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|-

| style="text-align:left;" | Uafhængige
|
| style="text-align:left;" | Uafhængige
| -
| -
| 251
| 74
| 351
| 28 udnævnt til medlem
|-

| style="text-align:left;" | I alt valgte|
| style="text-align:left;" | Valgte MPs| 0| 100.00| 0| 0| 0|
|-

| style="text-align:left;" | Udnævnte
|
| style="text-align:left;" | Ikke-valgte MPs| -
| -
| -
| -
| 0|
|-

| style="text-align:left;" | I alt |
| style="text-align:left;" |MPs| -
| -
| -
| -
| 0'''
|
|-
|}

Referencer 

Egypten 2015
Politiske valg i Egypten